NGC 3292 ist eine linsenförmige Galaxie vom Hubble-Typ S0 im Sternbild Sextant in der Nähe des Himmelsäquators. Sie ist schätzungsweise 93 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.

Das Objekt wurde am 16. April 1887 vom US-amerikanischen Astronomen Lewis Swift entdeckt.

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise 

Linsenförmige Galaxie